Вирівський район — колишній район Сумської округи. 
 Вирівський заказник — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. 
 Ганнівка-Вирівська — Ганнівсько-Вирівська сільська рада. 
 Ганнівсько-Вирівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Білопільському районі Сумської області.
 Вулиця Вирівська (Конотоп) — одна з основних вулиць міста Конотоп Сумської області. 
 Вирівська волость — адміністративно-територіальна одиниця Сумського повіту Харківської губернії.

Див. також
 Вирівська сільська рада